Hans Mulder (conservator)
 Hans Mulder (voetballer, 1954)
 Hans Mulder (voetballer, 1987)